Родной край:
 «Родной край» — литературный альманах (1948), альманах калининского областного литературного объединения (1952).
 «Родной край» — название газет:
 «Родной край» — газета политически-, экономически-, литературного и популярно-образовательного характера, выходила с конца 1905 года сначала мерами украинской местной общины в Полтаве, с конца 1907 до 1914 в Киеве (с 1908 по лунному приложением для детей «Молодая Громада») и в Гадяче (1915-16) как еженедельник, с 1910 раза в месяц, с 1913 непериодически. 
 «Родной край» — дневник соглашательского направления, поддерживаемый польским правительством. Выходил во Львове в 1920—1923 pоках как орган Украинского крестьянского союза, основанного С. Твердохлибом, впоследствии Украинской Народной Партии (УНП). Редактор — М.Яцкив. Продолжением «родного края» был еженедельник «Право народа» (1923) в Коломне, орган фракции М.Илькова в УНП.
 «Родной край» — политико-информационный еженедельник на позициях украинской националистической партии в Румынии, выходил в Черновцах 1926—1930 годов (вышло 201 части). Главный редактор — Л. Когут. 1930 «Родной край» объединился с газетой «Время».

См. также 
 Рідний край
 Роден край (журнал)

Примечания